Riječ Jisakar ima više značenja:

 Jisakar (praotac) - ime jednog od Jakovljevih sinova, praotac Izraela
 Jisakar (pleme) - ime jednog od 12 izraelskih plemena